Le mot soumission décrit un rapport entre deux entités dont l'une exerce un pouvoir (le tyran) sur l'autre. Le soumis.

Psychologie 
La psychologie sociale, reconnaît communément l'existence-sans parti pris d'analyse ici-de deux types de soumission :
 la soumission consentie, procédé de persuasion défini par les psychosociologues français Joule et Beauvois ;
 la soumission à l'autorité, analysée dans l'expérience de Milgram.

Arts et lettres 

 Soumission, film de Claude Bernard-Aubert sorti en 1979 ;
 Soumission, film de David Deenan sorti en 2006 ;
 Soumission, roman de Michel Houellebecq paru en 2015 ;

Autres 
Soumission peut aussi désigner :
 soumission, pratique sexuelle de domination/soumission.
 soumission, technique de combat consistant à faire abandonner son adversaire
 soumission, technique de combat au corps-à-corps
 soumission, du cheval en compétition de dressage
 soumission, au Québec et en Suisse, document où un fournisseur indique le prix des biens ou services proposés
 Se soumettre « secouru ou non secouru », expression médiévale employée par le vaincu pour signifier que sa soumission est irrévocable

Relation humaine
Concept sociologique
Conflit
Homonymie de titre